Покурлей — название нескольких населённых пунктов в России:
 Покурлей — деревня в Саракташском районе Оренбургской области.
 Покурлей — село в Вольском районе Саратовской области.